О’Делл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1933—2018) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Сан-Франциско Джайентс» (1962).
 О’Делл, Джордж (род. 1945) — британский мотогонщик, чемпион мира в гонках на мотоциклах с коляской (1977).
  (1944—2018) — американский кантри-музыкант, лауреат премии «Грэмми» за лучшую кантри-песню (1974).
  (наст. имя — Бет Бернобич) — американская писательница-фантастка, лауреат премии «Лямбда» за лучший детектив лесбийской тематики (2019).
 О’Делл, Нэнси (в девичестве Ха́мфрис; род. 1966) — американская журналистка, телеведущая и актриса.
 О’Делл, Скотт (1898—1989) — американский детский писатель.
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» и «Индианаполис Колтс».
  (род. 1964) — американская писательница.
 О’Делл, Шон (род. 1968) — американский художник, лауреат премии Общества поддержки современного искусства (2004).
  (1909—1966) — британский географ, член Эдинбургского королевского общества (с 1951).
  (род. 1990) — канадский хоккеист, бронзовый медалист зимних Олимпийских игр (2018).

См. также